Кубок Франции по футболу 2010/2011 — 94-й розыгрыш кубка Франции.В турнире приняли участие 7449 профессиональных и любительских клубов из Франции и её заморских владений. Это стало новым рекордом кубков Франции.

Последним любительским клубом в этом розыгрыше турнира, стал «Шамбери», выступавший во второй лиге любительского чемпионата Франции. Клуб из Савойи выбил из турнира три команды Лиги 1 («Монако», «Брест» и «Сошо») и дошёл до четвертьфинала, где уступил «Анже».

Титул защищал «Пари Сен-Жермен», победивший «Монако» в финале предыдущего розыгрыша. Турнир начался с шести региональных раундов и завершился финалом, который прошёл в субботу 14 мая 2011 года на «Стад де Франс». Обладателем кубка Франции 2010/2011 стал «Лилль», завоевавший трофей через 56 лет после своей предыдущей победы в турнире.

Календарь

Региональные туры 
В первых шести турах турнира принимали участие любительские и полупрофессиональные (клубы Лиги 3) команды Франции, а также клубы заморских территорий.

Седьмой тур 
Жеребьёвка седьмого раунда прошла 3 ноября 2010 года в штаб-квартире Олимпийского Комитета Франции. В жеребьёвке принимали участие: главный тренер «Кевийи», полуфиналиста предыдущего кубка Франции, Режис Бруар, бывший футболист Режиналь Бек, игравший за «Кале» в финале Кубка Франции 2000 года, а также бывшие игроки сборной Франции Лионель Шарбоннье и Ксавье Гравелен. Жеребьёвка для команд заморских территорий прошла днём ранее с участием бывшего футболиста сборной Франции Лорана Робера и председателя оргкомитета кубка Франции Жана Джоркаеффа.

 Матч между командами «Туркуэн» и «Вири-Шатийон» был отменён из-за возникшей массовой драки с участием игроков обеих команд. В результате оба клуба были сняты с розыгрыша

Матчи с участием команд заморских территорий 

[Л1] = Лига 1

[Л2] = Лига 2

[Л3] = Насьональ

[ЛЧФ] = Любительский чемпионат Франции

[ЛЧФ2] = Любительский чемпионат Франции (второй дивизион)

[РЛ] = региональные лиги

Восьмой тур 
Жеребьёвка восьмого тура была проведена 24 ноября 2010 года. Жеребьёвка для команды «Мажента» из Новой Каледонии состоялась днём ранее. Матчи были сыграны 10—18 декабря 2010 года.

Матчи с участием команд заморских территорий

1/32 финала 
Процедура жеребьёвки 1/32 финала прошла 13 декабря 2010 года в городе Бордо. В ней принимали участие бывшие игроки сборной Франции и футбольного клуба «Бордо» Патрик Баттистон и Марьюс Трезор, а также бывшая футболистка сборной Франции Ода Латтаф и чемпион Паралимпийских Игр—2004 Жоэль Жеанно. Матчи были сыграны 7—15 января 2011 года.

1/16 финала 
Жеребьёвка 1/16 финала состоялась 9 января 2011 года в здании канала «Евроспорт». В ней принимали участие бывший игрок сборной Франции Оливье Дакур и Мисс Франция—2011 Лори Тилеман. Матчи прошли 1—2 февраля.

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 23 января 2011 года в здании канала «Евроспорт». В ней принимали участие: бывший игрок сборной Франции, чемпион мира и Европы Франк Лебёф, действующая футболистка Лора Булло и чемпионка мира по биатлону 2003 года Сандрин Байи. Матчи прошли 1—2 марта.

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка четвертьфиналов прошла 6 февраля 2011 года. В ней принимали участие бывшая теннисистка Амели Моресмо и главный тренер сборной Франции по гандболу Клод Онеста.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфиналов прошла 6 марта 2011 года и транслировалась по телевидению. Жребий тянул кинорежиссёр Режис Варнье.

Финал

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт федерации футбола Франции

2010/2011
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Спорт во Франции в 2011 году